Hermann Arnhold ist der Name folgender Personen:

* Hermann Arnhold (Autor) (1921–1991), russlanddeutscher Dichter
 Hermann Arnhold (Kunsthistoriker) (* 1962), deutscher Kunsthistoriker